Алпами́с-бати́ра сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Келеського району Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Акжол.

Населення — 4620 осіб (2009; 3957 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Келеського району